Samantha Smith (1971) brit teniszezőnő, olimpikon
Samantha Smith (1972–1985) amerikai iskoláslány, békeaktivista, gyerekszínész